Mahesh Bhupathi e Leander Paes erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde hanno battuto in finale 6-3 6-4 6-1 Paul Haarhuis e Sandon Stolle vincendo il loro 6º titolo del doppio maschile a Wimbledon.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Paul Haarhuis /  Sandon Stolle (finalisti)
 Alex O'Brien /  Jared Palmer (quarti di finale)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Byron Black (terzo turno)
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (semifinali)
 Martin Damm /  Wayne Ferreira (secondo turno)
 Jiří Novák /  David Rikl (terzo turno)

 Sébastien Lareau /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Mahesh Bhupathi /  David Prinosil (terzo turno)
 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (semifinale)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (primo turno)
 Donald Johnson /  Piet Norval (secondo turno)
 Justin Gimelstob /  Mark Knowles (terzo turno)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (secondo turno)
 Tomás Carbonell /  Martín García (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2000
ATP Tour 2000